La fosse 10 de la Compagnie des mines de Nœux est un ancien charbonnage du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, situé à Hersin-Coupigny. Elle est commencée le  et entre en service vers 1914, avec un puits déjà profond de  au 31 décembre 1913. Elle assure l'aérage de la fosse 4 - 4 bis, sise dans la même commune. Une fosse 10 bis est mise en chantier en 1914.

La Compagnie des mines de Nœux est nationalisée en 1946, et intègre le Groupe de Béthune. Le puits 10 est comblé en 1962, les installations de la fosse sont ensuite détruites.

Au début du , Charbonnages de France matérialise la tête de puits 10, celui-ci se trouve au milieu d'une pâture. Le seul vestige de la fosse est son château d'eau.

La fosse 

Trois ans après la mise en service de la fosse 9 - 9 bis, la Compagnie des mines de Nœux entreprend d'ouvrir une nouvelle fosse.

Fonçage 

La fosse 10 est commencée le , au sud d'Hersin-Coupigny, et au sud-est de la concession. Les morts-terrains ont été traversés jusqu'à la profondeur de , puis le dévonien, et le terrain houiller a été rencontré à la profondeur de , très inférieure aux prévisions. À la profondeur de , le fonçage pénètre dans des dièves à la faveur d'un accident pour retrouver le tourtia et le terrain houiller à  de profondeur.

En 1912, le fonçage du puits 10 se trouve au voisinage des failles de Ruitz et de Marqueffles, et a traversé d'abord les dièves et le dévonien puis de nouveau les dièves, pour atteindre le terrain houiller à la profondeur précédemment indiquées. Il paraît avoir traversé la faille de Ruitz à  de profondeur, et s'est poursuivi dans le terrain houiller renversé. En 1913, le puits s'est poursuivi dans le terrain houiller, puis dans des terrains disloqués, ce n'est qu'à la profondeur de  que des terrains réguliers ont de nouveau été atteints. Le puits 10 atteint au  la profondeur de .

Une fosse 10 bis est commencée en 1914 à Bouvigny-Boyeffles, à  à l'est.

Exploitation 

La fosse 10 est équipée d'un chevalement « cocotte ». Elle a été construite au milieu d'une pâture uniquement dans le but d'assurer l'aérage de la fosse 4 - 4 bis sise dans la même commune, à  au nord-nord-est. La fosse 10 ne possède pas de cités, mais une rue des cités de la fosse 4 - 4 bis y mène : le boulevard de la fosse 10.

La Compagnie des mines de Nœux est nationalisée en 1946, et intègre le Groupe de Béthune. Le puits 10, profond de , est comblé en 1962. Les installations de la fosse sont ensuite détruites.

Reconversion 

Au début du , Charbonnages de France matérialise la tête de puits. Le BRGM y effectue des inspections chaque année. Le seul vestige de la fosse est son château d'eau. La dalle du puits est particulièrement visible.

Notes et références 

 Notes

 Références

 Références aux fiches du BRGM

 Références à 

 Références à

Voir aussi

Articles connexes 
 Compagnie des mines de Nœux
 Groupe de Béthune

Bibliographie 

Fosse 10
Nœux 10
Hersin-Coupigny